Лесковец (, Лептокариес) је насеље у Грчкој у општини Лерин, периферија Западна Македонија. Према попису из 2011. било је 62 становника.

Становништво

Види још 
 Општина Лерин
 Лерински округ
 Егејска Македонија

Референце

Литература

Спољашње везе 
 Δήμος Φλώρινας 

Општина Лерин
Села у Грчкој
Википројект географија/Насеља у Грчкој